Крылатый мяч:
 «Крылатый мяч» — турнир по флорболу.
 «Крылатый мяч» — турнир по волейболу.